Заря́ — деревня Пушкинского сельсовета Добринского района Липецкой области. Стоит на правом берегу реки Плавицы. В 300 метрах севернее проходит граница с Петровским районом Тамбовская область.

Основана в 1920-х годах. В 1926 году, согласно данным переписи населения, это был посёлок, где жили 93 человека. Позднее Заря стала деревней.

Источники

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района